Mercedes-Benz ha puesto en el mercado a lo largo de su historia diversos modelos con la denominación 600 empleando diferentes plataformas, concretamente los siguientes:

 Mercedes-Benz W100
 1965 Mercedes-Benz 600
 Mercedes-Benz W140
 1992 600SEL
 1993 600SEC
 1994 S600
 1994 CL600
 Mercedes-Benz R129
 1993 600SL
 1994 SL600
 Mercedes-Benz W220
 2000 S600
 Mercedes-Benz C215
 2000 CL600
 Mercedes-Benz R230
 2001 SL600
 Mercedes-Benz W221
 2007 S600